Droga krajowa B18 (Austria)
 Droga krajowa B18 (Niemcy)